Utrka 500 milja Indianapolisa, službeno 40th International 500-Mile Sweepstakes, održana je na stazi Indianapolis Motor Speedway, u Indiani u Sjedinjenim Američkim Državama 30. svibnja 1956.

Nekoliko dana prije održavanja trke, za vrijeme treninga, neprestano je padala kiša. Staza je bila puna stajaće vode, pristupni tuneli su bili potpuno poplavljeni, a unutrašnjost je bila blatnjava. Nadzornik staze, Clarence Cagle, nadzirao je masivne napore za čišćenje, u kojem su iz tunela i sa staze ispumpavani stotine tisuća galona vode. Cagle i njegova posada radili su neprekidno 48 sati ravno, neki bez spavanja, a stajali su spremni za rad i ujutro uoći same utrke. Zbog svega toga, ova utrka je poznata kao Cagle's Miracle (Cagleovo čudo).

Svjetski prvak Formule 1 iz 1950., Talijan Nino Farina u bolidu Ferrarija, odlučio se natjecati na ovom izdanju 500 milja Indianapolisa, no nije se kvalificirao za utrku.

Prvo startno mjesto osvojio je Pat Flaherty. Početni dio utrke pretvorio se u troboj uzmeđu Flahertyja, Paula Russa i Pata O'Connora. Russo je ubrzo odustao, a utrku je poveo O'Connor, a nakon njega Johnnie Parsons. No njegovo vodstvo nije bilo dugatrajno. Flaherty je vodio ukupnp 127 krugova, te pobijedio u utrci.

Rezultati utrke

* Bodovi su uključeni u prvenstvo Formule 1 - sezona 1956.

(R) - vozači koji prvi put voze Indianapolis 500 (rookie)

(W) - vozači koji već imaju pobjedu na Indianapolisu 500 (winner)

Izvori

Indy 500 - 1956. DeviantArt (eng.)

Vanjske poveznice
Indianapolis 500 - 1956. na champcarstats.com

1956
Izvješća utrka Formule 1